El término alemán Naturhistorisches Museum (en español, "museo de historia natural") puede referirse a:

Museo de Historia Natural de Viena (Naturhistorisches Museum Wein)
Museo de Historia Natural de Basilea (Naturhistorisches Museum Basel)